Ókori római személynevek
 Lucius Iunius Gallio, római szónok.
 Lucius Iunius Gallio (Marcus Annaeus Novatus), római politikus, a szónok Gallio adoptált fia, Lucius Annaeus Seneca Maior fia.

Földrajzi név
Gallio, település Olaszországban, Veneto régió Vicenza megyéjében